Aviva, My Love (אביבה אהובתי, Aviva Ahuvati) est un film israélien réalisé par Shemi Zarhin, sorti en 2006. Le film obtint l'Ophir du meilleur film (ex-æquo avec Sweet Mud) en 2006.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Aviva, My Love
 Titre original : אביבה אהובתי (Aviva Ahuvati)
 Réalisation : Shemi Zarhin
 Scénario : Shemi Zarhin
 Genre : drame
 Date de sortie : 2006

Distribution 
 Assi Levy : Aviva Cohen
 Rotem Abuhab : Anita
 Levana Finkelstein : Violette
 Dror Keren : Moni Cohen
 Sasson Gabai : Oded Zar
 Nathan Ravitz : Arie 
 Dana Ivgy : Oshrat Cohen

Liens externes 
 

Film israélien sorti en 2006
Film dramatique israélien